Гумі — те саме що й маслинка багатоквіткова, вид куща родини маслинкових
 Гумі — те саме, що й камедь.
 Конго Гумі — найстаріша промислова компанія у світі
 Гумі — місто в Південній Кореї
 Гумі — село у західному Непалі